Ел Лагарто има више значења:

 Ел Лагарто (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Лагарто, Ел Мирадор Трес (Тампамолон Корона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Лагарто (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Лагарто (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Лагарто (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Лагарто (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику